La nazionale di pallavolo maschile del Camerun è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Camerun ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Camerun.

Rosa 
Segue la rosa dei giocatori convocati per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato africano

Coppa del Mondo

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Camerun

Altri progetti